iLife — набор мультимедийного программного обеспечения от Apple для домашнего использования. Поставлялся в составе всех компьютеров Mac начиная с 3 января 2003 года и заканчивая 20 октября 2011 года, отдельно продавался по цене 79,00 $ (99,00 $ за семейную версию). С апреля 2017 года программы iMovie и GarageBand являются бесплатными для пользователей macOS и iOS.

Компоненты 
 iPhoto — работа с фотографиями, хранение и редактирование;
 iMovie — работа с видеоконтентом, монтаж и экспорт;
 iWeb — создание web-сайтов в режиме WYSIWYG;
 iDVD — создание DVD с красивыми, эффектными меню;
 GarageBand — домашняя студия звукозаписи, композитор семплов, MIDI-дорожек (в том числе записанных с реальных инструментов) и голосовых дорожек.

iPhoto 
Программа из пакета iLife, позволяющая пользователям хранить цифровые фотографии в собственной библиотеке, сортируя по альбомам. В новой версии появились «События», которые помогает легко отсортировать фотографии по дате создания и импорта в различные события. Программа поддерживает синхронизацию с сервером .Mac, резервное копирование в TimeMachine, быстрый экспорт в iWeb для публикации на блоге, запись фотографии на диски, создание календарей и открыток методом drag&drop с возможностью печати или сохранения в высококачественный PDF. Позволяет запустить «презентацию» — полноэкранный просмотр выбранной галереи фотографий с переходами и фоновой музыкой.
iPhoto поддерживает наибольшее количество фотоаппаратов для быстрого импорта фотографий в библиотеку без установки драйверов.

iMovie 
Программа для домашнего видеомонтажа с наиболее простым интерфейсом, но большими возможностями. Позволяет импортировать видео с цифровых камер, из существующих видеофайлов или получать видео с камеры iSight. Можно также добавлять в проект изображения (используя файлы или библиотеку iPhoto), музыку (используя файлы или библиотеку iTunes). Вы можете урезать видео, компоновать видеодорожки со звуком, накладывать эффекты и экспортировать Ваше видео в большинство популярных видеоформатов.

iWeb 
Программа из состава пакета iLife'06 и более поздних версий. Позволяет создавать собственные сайты, включая возможность добавления всего контента iLife: ваша галерея фотографий, подкасты, и т. д. Лучше всего совместим с хостингом на .Mac, иначе не будут работать некоторые интерактивные элементы страниц (напрмер, счетчики посещений).
Программа создана для создания и ведения собственного блога для каждого пользователя компьютера Apple Macintosh без требования к знаниям о сайтостроении, так как позволяет парой кликов опубликовать новые фотографии с поездки, добавить на страницу собственные подкасты (как аудио, так и видео) с возможностью подписки по RSS, отредактировать содержание страницы за несколько секунд.

iDVD 
Программа для создания Ваших собственных DVD-дисков с эффектными меню. Вы можете использовать изображения, видео и музыку для создания переходов между главами фильма и в меню, самостоятельно управлять расположением пунктов в меню, используя библиотеку фотографий, создать демонстрацию слайд-шоу, добавлять другие элементы оформления в ваш проект. После этого остаётся только выполнить запись на DVD-диск.

GarageBand 
GarageBand — это ваш виртуальный оркестр. Вы можете создать подкаст или просто музыкальную дорожку, используя около тысячи доступных семплов. Так же вы можете захватить сигнал с реальных электроинструментов (синтезатор/клавиатуры, электрогитары и т. д., используя MIDI-переходник) и даже записать голос или любой реальный инструмент, используя микрофон или аналоговый/цифровой вход.
Начиная с версии iLife’06(?) вы можете добавлять и видео для создания видео подкастов или просто роликов.

Версии

Примечания

Ссылки 
 Страница на iLife на русском языке Apple.com

Литература 
 

 
MacOS
Программное обеспечение Apple